Selenoxid steht für:
 Selenmonoxid, Selen(II)-oxid, SeO (instabil)
 Selendioxid, Selen(IV)-oxid, SeO2
 Selentrioxid, Selen(VI)-oxid, SeO3
 Selen(IV,VI)-oxid, Se2O5